Фортин де лас Флорес има више значења:

 Фортин де лас Флорес (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Фортин де лас Флорес (Фортин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику